Лачи — топоним и фамилия:

Топоним 
 Лачи — город в Албании.
 Лачи (футбольный клуб) — футбольный клуб из города Лачи.
 Лачи (платформа) — железнодорожный остановочный пункт в Латвии.

Фамилия 
 Лачи, Василь (1922—1941) — народный герой Албании.